Кинтеро има више значења:

 Кинтеро (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кинтеро (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кинтеро (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику